Pasożyt bezwzględny (obligatoryjny) - organizm odżywiający się wyłącznie substancją żywą, który ginie w zarażonej przez siebie komórce. Pasożytów bezwzględnych - w odróżnieniu od pasożytow względnych - nie można hodować na tradycyjnych sztucznych pożywkach. Pasożyty bezwzględne pełny cykl rozwojowy odbywają na żywej tkance oraz charakteryzują się wysokim stopniem specjalizacji.

Parazytologia